Glasloch kan syfta på följande platser:

Irland 

 Glaslough, ort, Ulster, County Monaghan,

Storbritannien 

 Glas-loch Mor, sjö, Skottland, Highland, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar